Ansar al-Sharia ou Ansar al-Shariah é um nome usado por um conjunto de grupos ou milícias islamitas radicais ou militantes, em pelo menos sete países. Embora compartilhem nomes e ideologia, não possuem uma estrutura de comando unificado:

Ansar al-Sharia (Iêmen)
Ansar al-Sharia (Líbia) 
Ansar al-Sharia (Tunísia)
Ansar al-Sharia (Mali)
Ansar al-Sharia (Egito)
Ansar al-Sharia (Mauritânia)
Ansar al-Sharia (Síria)